Мюроль:

 Мюроль (Юг — Пиренеи) — коммуна во Франции
 Мюроль — сорт сыра
 Мюроль (Пюи-де-Дом) — коммуна во Франции
 Мюроль, Гастон де  (? — 1172) — 6-й магистр Мальтийского ордена